Epps peut faire référence à :

Patronyme 

 Aaron Epps (né en 1996), joueur américain de basket-ball ;
 Benjamin Epps (né en 1996), rappeur gabonais ;
 Jeanette Epps (née en 1970), astronaute américaine ;
 Mike Epps (né en 1970), humoriste et acteur de cinéma américain ;
 Omar Epps (né en 1941), acteur et compositeur américain ;

Toponyme 
 Epps, village dans l'État de Louisiane, aux États-Unis ;
 Epps Township, township dans le Missouri, aux États-Unis.

Voir aussi 
 EPPS, acronyme pour Établissement public d'aménagement Paris-Saclay.